Hrafske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Hrafske

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Hrafske (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Hrafske (Sumy)